San Agapito puede referirse a:

 Agapito I, papa de la Iglesia católica entre 535 y 536;
 Agapito de Palestrina (c. 254-274), mártir cristiano durante la persecución de Decio;